Wertheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Akiba Israel Wertheimer (Jakob Viktor Wertheimer; 1778–1835), deutscher Rabbiner
 Alain Wertheimer (* 1948), französischer Unternehmer
 Alfred Wertheimer (1929–2014), deutsch-amerikanischer Fotograf
 Arjeh Yehuda Wertheimer, eigentlicher Name von Constantin Brunner (1862–1937), deutscher Philosoph und Schriftsteller

 Egon Ranshofen-Wertheimer (1894–1957), österreichischer Rechts- und Staatswissenschaftler, Journalist und Diplomat
 Emanuel Wertheimer (1846–1916), deutsch-österreichischer Philosoph und Aphoristiker
 Ernst Chaim Wertheimer (1893–1978), deutsch-israelischer Physiologe
 Esther Wertheimer (1926–2016), polnisch-kanadische Bildhauerin
 Ferdinand Wertheimer (1817–1883), österreichischer Gutsbesitzer und Politiker
 François Wertheimer (* 1947), französischer Singer-Songwriter 
 Friedrich Wertheimer, Geburtsname von Fredric Wertham (1895–1981), deutsch-amerikanischer Psychiater und Autor
 Fritz Wertheimer (1884–1968), deutscher Publizist, Jurist und Volkswirt 
 Gérard Wertheimer (* 1950), französischer Unternehmer
 Gustav Wertheimer (1847–1902), österreichischer Maler
 Josef von Wertheimer (1800–1887), österreichischer Humorist, Autor und Philanthrop
 Joseph Wertheimer (1838–1915), deutscher Textilfabrikant
 Jürgen Wertheimer (* 1947), deutscher Literaturwissenschaftler und Komparatist
 Martha Wertheimer (1890–1942), deutsche Pädagogin, Journalistin und Schriftstellerin
 Max Wertheimer (1880–1943), deutscher Psychologe
 Meir Wertheimer (* 1955), israelischer Tennisspieler
 Otto Wertheimer (1896–1973), deutsch-französischer Kunsthistoriker und Galerist 
 Paul Wertheimer (1874–1937), österreichischer Schriftsteller und Jurist 
 Peter Wertheimer (1890–1944), deutscher Philologe und Archivmitarbeiter

 Samson Wertheimer (1658–1724), deutscher Kaufmann und Rabbiner
 Stef Wertheimer (* 1926), israelischer Unternehmer
 Wolf Wertheimer (1709–1763), deutscher Kaufmann

Siehe auch:
 Haus Wertheimer
 Wertheimer-Porträts, Porträts der Familie Wertheimer von John Singer Sargent (ab 1898)
 Wertheim (Begriffsklärung)
 Wertheimber
 Grafen von Wertheim